Семен Збаразький

 Семен Молодший Збаразький
 Семен Середній Збаразький
 Семен Старший Збаразький
 Чайковський Данило Васильович (1909–1972) — український журналіст і політичний діяч ОУН(р) під керівництвом Степана Бандери. Писав, зокрема, під псевдонімом Семен Збаразький